Top 40 peut faire référence à :
 plusieurs classements musicaux dans le monde, dont :
 Dutch Top 40, classement musical aux Pays-Bas,
 Ö3 Austria Top 40, classement musical hebdomadaire en Autriche,
 Top 40 Mainstream, classement musical du magazine Billboard, aux États-Unis,
 UK Top 40, classement hebdomadaire officiel au Royaume-Uni, existe sous l'appellation "Top 40" pour les singles mais aussi pour les albums
  également connu sous les appellations Contemporary hit radio (CHR) en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 Top 50